Die Saison 2007/08 der österreichischen Eishockey-Oberliga wurde mit sechs Mannschaften ausgetragen. Titelverteidiger wäre der UEC Mödling gewesen, der jedoch nicht mehr an der Liga teilnahm. Neuer Meister wurde steirische Club ATUS Weiz Bulls.

Der Grunddurchgang der dritthöchsten österreichischen Liga dauerte vom 20. Oktober 2007 bis zum 26. Jänner 2008. Nachdem der UEC Mödling seine Teilnahme zurückzog, spielten sechs Mannschaften um den Meistertitel. Diesen gewannen die nach dem Grunddurchgang auf Rang zwei platzierten Weiz Bulls.

Grunddurchgang

Tabelle nach dem Grunddurchgang

Play-Offs

Play-Off-Baum

Einzelergebnisse Halbfinale 
 Tarco Wölfe Klagenfurt (1) gegen HC Die 48er (4): 4:3, 3:6, 7:0 – Gesamt: 2:1
 ATUS Weiz Bulls (2) gegen ESC Steindorf (3): 5:1, 7:3 – Gesamt: 2:0

Einzelergebnisse Finale 
 Tarco Wölfe Klagenfurt (1) gegen ATUS Weiz Bulls (2): 6:9, 4:2, 2:3 – Gesamt: 1:2

Meisterschaftsendstand 
 ATUS Weiz Bulls
 EC Tarco Wölfe Klagenfurt
 ESC Steindorf
 Hockeyclub „Die 48er“
 EC SV Spittal/Drau
 1. EHC Althofen

Kader des Oberliga-Meisters

Statistiken 

Oberliga 2007/08
Eishockeysaison 2007/08